Nagda ist:

ein Ort im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, Nagda (Madhya Pradesh)
ein Ort im indischen Bundesstaat Rajasthan, Nagda (Rajasthan)